Гонзало Ернандез има више значења:

 Гонзало Ернандез (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гонзало Ернандез (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику